Bank of the West Classic 2014 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2014 является 43-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Станфорде с 28 июля по 3 августа 2014 года. Турнир открывал женскую часть US Open Series того года. Соревнование начинало американскую серию хардовых турниров, подготовительную к Открытому чемпионату США.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Доминика Цибулкова
 в парном разряде —  Ракель Копс-Джонс и  Абигейл Спирс

Общая информация 
Одиночный турнир собрал четыре представительницы Топ-10. Первым номером посева в одиночном турнире стала лидер мирового рейтинга Серена Уильямс. Американка за пять матчей на турнире отдала лишь один сет (в 1/4 финала А. Иванович) и уверенно выиграла главный приз. В финале она обыграла третью сеянную Анжелику Кербер. Серена в третий раз в карьере выиграла турнир в Станфорде (до этого в 2011 и 2012 годах). Прошлогодняя победительница Доминика Цибулкова защищала свой титул в качестве шестого номера посева, однако уже в первом раунде проиграла Гарбинье Мугурусе.

Парный приз достался молодому испанскому дуэту Гарбинье Мугуруса и Карла Суарес Наварро, который был посеян под третьим номером. В финале они обыграли Паулу Каню и Катарину Синякову. Прошлогодние победительницы Ракель Копс-Джонс и Абигейл Спирс защищали свой титул в качестве первых номеров посева. Американки дошли до полуфинала, где их обыграли Каня и Синякова.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Серена Уильямс обыграла  Анжелику Кербер со счётом 7-6(1), 6-3.
 Уильямс выиграла 4-й одиночный титул в сезоне и 61-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Кербер сыграла 4-й одиночный финал и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Д. Цибулкова
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=2
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Г. Мугуруса
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03=
| RD1-team03= П. Ормаэчеа
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Д. Гантухова
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= К. Вандевеге
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= К. Ан
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= К. Суарес
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= М. Пуиг
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= С. Викери
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Ш. Чжан
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= К. Гарсия
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= В. Лепченко
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= Г. Мугуруса
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Д. Гантухова
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= К. Вандевеге
| RD2-score03-1=64
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= А. Кербер
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=
| RD2-team05= М. Пуиг
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=1
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= С. Викери
| RD2-score06-1=64
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=
| RD2-team07= В. Лепченко
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= А. Радваньская
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=4

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Г. Мугуруса
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= А. Кербер
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= С. Викери
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= В. Лепченко
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= А. Кербер
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=
| RD4-team02= В. Лепченко
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=64
| RD4-score02-3=2
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Гарбинье Мугуруса /  Карла Суарес Наварро''' обыграли  Паулу Каню /  Катерину Синякову со счётом 6-2, 4-6, [10-5].
 Мугуруса выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Суарес выигрывает дебютный парный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Bank of the West Classic

 WTA Тур 2014

 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

США
Теннис
Июль 2014 года
Август 2014 года
2014